Consulting poate fi:

 Net Consulting, companie de IT din România
 Power Net Consulting, companie de IT din România
 Starnet Consulting, companie de servicii IT din România
 Romair Consulting, companie de consultanță specializată pe proiectele de mediu și de infrastructură din România
 THR Consulting Group, școală românească de pregătire profesională în turism și industria ospitalității